Il doppio del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Todd Woodbridge e Mark Woodforde che hanno battuto in finale Alex O'Brien e Sandon Stolle 6-2, 6-4.

Teste di serie

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (campioni)
 Alex O'Brien /  Sandon Stolle (finale)

 Sergio Casal /  Javier Sánchez (primo turno)
 Jakob Hlasek /  Brett Steven (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

U.S. Men's Clay Court Championships 1995
ATP Tour 1995